Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Apium graveolens
 el nombre común de la planta Sium latifolium